Wassergraben steht henerisch für:
 Wassergraben, künstlich angelegtes oder ausgebautes Gewässer mit wenig Durchfluss
 Wassergraben, ein solcher als Hindernis im Hindernislauf oder im Springreiten

Wassergraben ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Wassergraben (Göstlingbach), linker Zufluss des Göstlingbachs bei Lassing, Markt Göstling, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Wassergraben (Klingbach), rechter Seitenarm des Mühlbachs, des Oberlaufes des Klingbaches bei Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wassergraben (Koppentraun), rechter Zufluss der Koppentraun an der Grenze zwischen Bad Aussee, Bezirk Lienzen, Steiermark und Obertraun, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wassergraben (Obermoosbach), rechter Zufluss des Obermoosbachs bei Flatschach, Stadtgemeinde Spielberg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Wassergraben (Reiche Liesing), rechter Zufluss der Reichen Liesing in Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Wassergraben (Rottauer Bach), linker Zufluss des Rottauer Bachs bei Hachau, Gemarkung Rottau, Markt Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wassergraben (Steyr), indirekter linker Zufluss der Steyr bei Kienberg, Markt Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Ort:
 Wassergraben (Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis), Siedlungsplatz in der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wassergraben (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft der Gemeinde Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Altwassergraben
 Bewässerungsgraben (Hamburg-Wilhelmsburg)
 Rotwassergraben
 Wasserbach